Sonia Jam est une photographe née à Arthabaska, au Québec, en 1970.

Elle étudie la photographie à Trois-Rivières. Après ses études, elle travaille au sein d'entreprises œuvrant dans le domaine de la photographie. En 1995, elle fonde son entreprise, Sonia Jam, photographe, qui a pignon sur rue à Montréal. 

En 1996, elle fait deux expositions à Laval. 

En 1997, elle photographie sa toute première femme enceinte et de là en découle une passion grandissante pour ce créneau particulier. D'ailleurs, plusieurs de ses photographies font la une de revues et illustrent de nombreux articles dans le domaine de la maternité.

À ce jour, plus de 2600 femmes enceintes ont été vues et photographiées par elle. Deux expositions ont d'ailleurs eu lieu en 2002 et 2003 à Montréal pour fêter ses  et 1000 photographies de femmes enceintes. 

Sa 2000 photo fut la création d'un événement unique au monde. En 2005, 1100 femmes enceintes se sont réunies pour elle sur une même photographie exprimant la joie de porter et de donner la vie. 

En 2006, elle récidive en invitant les papas et leur bébé de moins d'un an à se réunir pour la pose. Ils sont 1200 à avoir répondu à l'appel. 

En 2007, elle crée la Fondation Maternité, organisme sans but lucratif, dédiée aux soins de la femme enceinte. 

En 2008, elle complète sa trilogie, avec les grands-parents et leurs petits-enfants, un véritable hommage à la vie qui termine cette œuvre d'art unique au monde. 

Sa passion ne s'étant pas assouvie, elle projette maintenant de se lancer à la découverte des femmes enceintes des quatre coins de la planète.

Notes et références

Lien externe
 Site personnel

Photographe québécoise
Naissance en 1970
Naissance au Québec